
Molekulska formula -{C10H13ClN2}- se može odnositi na:
 Meta-hlorofenilpiperazin
 Hlordimeform